Alpha — второй студийный альбом японской группы Alice Nine, выпущенный 28 ноября 2007 года. Альбом включает в себя 12 песен, 4 из которых были выпущены ранее в качестве синглов. Ограниченное издание дополняется DVD-диском с двумя видеоклипами

Список композиций 
Все тексты написал вокалист группы Сё.

 Обычное издание

Позиция в чартах и продажи 
Альбом занял 9 место в чарте Oricon, продержавшись в нём 8 недель.

Клипы к альбому «Alpha» 
 «Cosmic World»
 «Jewels»
 «Number Six.»
 «White Prayer»
 «Eraser»
 «Blue Planet»

Примечания 

Альбомы 2007 года
Альбомы Alice Nine